Ordery o tej nazwie:
 Order Nachimowa (ZSRR)
 Order Nachimowa (Federacja Rosyjska)